Читовица — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Береснёвского сельского поселения. Население — 7 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 18 км к северо-западу от Духовщины, в 2 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Чернушка. В 40 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района